Prenume
 Gheorghe ("Ghiță") Mocanu (1938, Vâlcele, Bacău  1993, Onești), pictor
 Ghiță Licu (* 1945), un handbalist român
 Vasilica Ghiță Ene (1954, Făcăeni, Ialomița)
 Gheorghe ("Ghiță") Dumitru Mureșan (* 1971, Tritenii de Jos, Cluj)
 Nume de familie
 Alexandra Ghiță, o gimnastă română
 Aristide Ghiță (1940, Vrancea  2005), un fotbalist român
 Constantin Ghiță, un deputat român (ales în Dâmbovița)
 Eugeniu Ghiță (* 1935), un deputat român
 Grigorie Ghiță (* 1932, Doba, Pleșoiu, Olt)
 Sebastian Aurel Ghiță, un om de afaceri român
 Stelian Ghiță-Eftemie (* 1949, Predeal-Sărari, Prahova)
 Daniel Ghiță (* 1981, București), kickboxer român

Prenume românești
Nume de familie românești